Мамаду́ Диалло́: Диалло, Мамаду (род. 1954) — сенегальский легкоатлет, прыгун тройным.
 Диалло, Мамаду (род. 1971) — сенегальский футболист, нападающий.
 Диалло, Мамаду (род. 1982) — малийский футболист, нападающий.